Puljski filmski festival () je filmski festival, ki od leta 1955 poteka v Pulju na Hrvaškem. Do leta 1990 so podeljevali nagrade zlate arene za najboljše jugoslovanske filme, od leta 1991 pa za najboljše hrvaške filme. Glavna nagrada festivala je velika zlata arena za najboljši film, ob tem podeljujejo še zlate arene za najboljšega režiserja, glavno moško in žensko vlogo, stransko moško in žensko vlogo, scenarij, produkcijo, fotografijo, kostumografijo, montažo, masko, filmsko glasbo in glasbeno montažo.

Velike zlate arene na najboljši film

1955—1980

1981–1990

1991–danes

Zunanje povezave 
 

Filmski festivali
Pulj
Ustanovitve leta 1955
Hrvaški film